

Personnes 

 Adriaan Verhulst (1929-2002), historien et médiéviste belge
 Davino Verhulst (né en 1987), joueur de football belge
 Dimitri Verhulst (né en 1972), écrivain belge
 Gert Verhulst (né en 1968), acteur et chanteur belge
 Johannes Verhulst (1816-1891), compositeur néerlandais
 Mayken Verhulst (1518–1599), peintre et graveuse néerlandaise
 Pierre François Verhulst (1804-1849), mathématicien belge
 Raf Verhulst (1866-1941), écrivain et poète belge
 Rombout Verhulst (1624-1698), sculpteur hollandais
 Sébastien Verhulst (né en 1907), footballeur belge
 Willem Verhulst, personnalité néerlandaise du .

Autres 
 Modèle de Verhulst, un modèle démographique, développé par le mathématicien Pierre François Verhulst.